Cascina Mirasole ima više značenja:
 Cascina Mirasole, Novara
 Cascina Mirasole, Varese